AIK Fotbolls säsong 1925/1926

1926
Allsvenskan (1925-1926)

Källor

1925/1926
Fotbollssäsongen 1925/1926 efter lag
1925 i Sverige
1926 i Sverige